Microbotryomycetes är en klass av svampar. Microbotryomycetes ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Microbotryomycetes